In 1917 werd het derde Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 8 april tot 2 december. Sport do Recife werd kampioen.

Eindstand

Groep A

Wedstrijden

Groep B

Wedstrijden

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per